Lauri Vuorinen (ur. 1 stycznia 1995 r. w Perniö) – fiński biegacz narciarski, zawodnik klubu Kouvolan Hiihtoseura.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Lauri Vuorinen pojawił się w 13 listopada 2011 roku, podczas zawodów FIS Race w fińskiej miejscowości Muonio, gdzie zajął 180. miejsce na dystansie 10 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 11 grudnia 2010 roku w Davos, gdzie zajął 68. miejsce na dystansie 15 km stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas PŚ w Libercu 12 stycznia 2013, gdzie w sprincie stylem klasycznym zajął 23. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Vuorinen nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Mistrzostwa Finlandii

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych

Zwycięstwa w zawodach drużynowych

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Fińscy biegacze narciarscy
Fińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1995